Umiarsualivik bezeichnet:
 Umiarsualivik (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Umiarsualivik (Bucht, Nuuk) (Skibshavn), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Umiarsualivik (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Umiarsualivik (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Umiarsualivik (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Umiarsualivik (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland